

Топонім

Русса — річка в Тверській і Московській областях, притока Лобі.
 Русса — село в Новгородському районі Новгородської області.

Русса — муніципалітет у регіоні Рона-Альпи, департамент Дром.

Прізвище 
 Іньяціо Ла Русса ( 1947) — італійський політик.

Інше 
 ГІС Русса — російська комп'ютерна програма для супутникової навігації.

Див. також 
 Нова Русса — село в Марьовському районі Новгородської області.
 Стара Русса (значення)
 Руза (значення)
 Руса